Carl-Heinrich von Stülpnagel – generale tedesco
 Friedrich von Stülpnagel – velocista tedesco
 Otto von Stülpnagel – generale tedesco